Alapjelentés
 Karmester: szimfonikus zenekar zenei vezetője, irányítója

Művek címe
 A karmester (Il maestro di capella), Domenico Cimarosa vígoperája (1793)
 A karmester (Dyrygent), 1980-as lengyel film, rendezte Andrzej Wajda
 A karmester (De dirigent), 2018-as holland–belga film, rendezte Maria Peters

Hasonló
 A kis karmester (L’appel du destin), 1953-as francia film, rendező Georges Lacombe